То́цкое — cело, административный центр Тоцкого района Оренбургской области России.

География 
Расположено в 200 км северо-западнее Оренбурга на левом берегу реки Самара, у впадения в неё небольшой речки Сорока.

История 
Одно из первых поселений в Оренбургской области. Оно было основано как крепость первым начальником Оренбургской экспедиции Иваном Кирилловичем Кириловым в августе 1736 году по Указу императрицы Анны Иоанновны.

Первоначально крепость находилась несколько ниже по реке Самара, близ реки Ток, по которой и дано название. В 1740-х гг. перенесена на нынешнее место.

В 1773 году гарнизон присоединился к войскам Пугачёва.

17 сентября 1833 года село посетил А. С. Пушкин, когда собирал материал для повести «Капитанская дочка». Тоцкая крепость упоминается Пушкиным в тексте «Истории Пугачёва» и архивных заготовках к ней.

В Тоцком в 1914—1917 годах в лагере содержался чешский писатель Ярослав Гашек. военнопленный № 294217. В лагере разразилась эпидемия тифа, в ходе которой погибло множество пленных. Гашек также заболел, но выжил.

23 сентября 1919 года в составе агитпоезда «Октябрьская революция» село посетил М. И. Калинин.

В 1941—1942 годы Тоцкое являлось одним из центров формирования польской «Армии Андерса».

14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне в 13 км севернее села впервые в СССР были проведены общевойсковые учения с применением ядерного оружия.

Население

Транспорт 
Железная дорога: станция Тоцкая на линии Оренбург — Самара; расстояние до Оренбурга — 196 км.

Автомобильная дорога: трасса Оренбург — Самара; расстояние до Оренбурга — 202 км.

Вблизи села находится военный аэродром «Тоцкое». В настоящее время не функционирует.
(Ведутся военные учения).

Экономика 
В селе были расположены ОАО «Тоцкий машиностроитель», молокозавод, хлебокомбинат, типография, лесхоз и другие предприятия. По данным Федеральной налоговой службы, на данный момент производства нет, все предприятия закрыты.
На 2019 год работает Тоцкая общественно-политическая газета «АВАНГАРД» и ООО Тоцкмолоко

Известные люди 
 Римма Шершнева — советская партизанка.
 Алексей Стерелюхин — Герой Советского Союза.
 Александр Панков — советский военачальник, генерал-майор артиллерии, командор Ордена Британской Империи (1944).

Примечания 

Населённые пункты Тоцкого района
Районные центры Оренбургской области